Формула Йенсена (по имени датского математика Иогана Йенсена) позволяет определить поведение аналитической функции в круге; в некотором роде она является обобщением теоремы о среднем.

Если  — некоторый замкнутый круг,  — аналитическая в ,  — последовательность нулей  внутри , посчитанных столько раз, какова их кратность. Тогда имеет место следующее выражение:

Литература 
 
 

Комплексный анализ